Городищенський район — адміністративно-територіальна одиниця, Черкаська область.
 Городищенський район — з 1941 Ворошиловський район (Луганська область)
 Городищенський район - в Волгоградській області Росії.
 Городищенський район - в Пензенській області Росії.
 Городищенський район () — район, що існував з 1940 до 1962 року. : : Барановицька область.

Див. також 
 Городище
 Городищенська районна рада